Bertaccini ist der Familienname folgender Personen:

 Adriano Bertaccini (* 2000), belgischer Fußballspieler
 Paolino Bertaccini (* 1997), belgischer Fußballspieler